Premiile Gopo se acordă în mai multe categorii.

Gopo pentru debut se poate referi la

 Gopo pentru debut regizoral
 Gopo pentru debut actoricesc, indiferent dacă tânăra speranță este actor sau actriță

Dezambiguizare
^ Dezambiguizare